Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме — книга, написанная Ханной Арендт, присутствовавшей в качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде над Адольфом Эйхманом — бывшим оберштурмбаннфюрером (подполковником) СС, который заведовал отделом гестапо IV-B-4, отвечавшим за «окончательное решение еврейского вопроса». Суд проходил в Иерусалиме в 1961 году.

В написанной ей по итогам процесса книге Арендт анализирует происходившие события, стараясь дать им стороннюю оценку.

Как пишет Михаэль Дорфман: «После выхода книги Арендт большинство израильских друзей порвали с ней отношения, не оценив иронии и сарказма. Арендт в Израиле бойкотировали более 30 лет».

По утверждению Сьюзен Нейман, эту книгу Арендт «ругали больше, чем любую другую работу по моральной философии, вышедшую в XX веке. Её осторожные попытки разобраться в формах ответственности и отделить ответственность от намерения были неправильно поняты почти всеми и вызвали возмущение и ярость даже у её ближайших друзей. Не удивительно, что с тех пор многие моральные философы предпочитают ограничиваться „проблемой вагонетки“».

Краткий пересказ содержания книги 
В своей книге Ханна Арендт утверждает, что, кроме желания роста вверх по карьерной лестнице, у Эйхмана не было и следов антисемитизма или психологической ущербности личности. Подзаголовок книги относит читателя к идее «банальности зла», и эта фраза служит ей в качестве финальных слов последней главы. Так, она приводит слова Эйхмана, сказанные им во время судебного процесса, которые демонстрируют отсутствие какого-либо пристрастия его к проводимым им преступным деяниям, отсутствию какой-либо меры ответственности за содеянное: ведь он лишь «делал свою работу»:

«…Он выполнял свой долг…; он не только повиновался приказам, он повиновался закону…»

Критика издания и книги

Критика книги Арендт 
Согласно критическим публикациям в СМИ, книга об израильском процессе 1961 года над «архитектором Холокоста» давно стала классикой политической мысли XX века. Согласно мысли критиков, книга не является, как заявлено в авторской аннотации, «чрезвычайно дотошным исследованием» Холокоста, а являет собой подробное, разделенное на множество случаев и примеров, рассуждение о политических и моральных причинах явления, когда люди «отказываются слышать голос совести и смотреть в лицо действительности». По словам критиков, герои её книги делятся не на палачей и жертв, а на тех, кто эти способности сохранил, и тех, кто их утратил.

Критика русского издания 2008 года 

Критике подверглась, прежде всего, аннотация издательства «Европа», говорящая о «кровавой попытке тбилисских властей» и об «упорных попытках Запада „приватизировать“ тему преступлений против человечности». Мнение журналиста газеты Коммерсантъ таково, что данное издание книги Арендт представляет собой поспешно подготовленную идеологическую акцию — эта спешка сказалась на качестве самого издания. Так, в русском названии заглавие и подзаголовок почему-то поменялись местами.

Также, по неизвестной причине, для перевода выбрано первое, 1963 года, издание книги, а не вышедшее в 1965 году, пересмотренное и дополненное «Постскриптумом» второе, которое с тех пор и переиздаётся — и является той классической книгой, которую читает весь мир.

Публикации на тему 
 Jochen von Lang, Eichmann Interrogated (1982) ISBN 0-88619-017-7 — книга, написанная в ответ на Eichmann in Jerusalem, содержащая в себе выдержки из материалов досудебного расследования.
 Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (erstmals 1963. Die Aufl. seit 1965 mit der dt. «Vorrede» als «Postscript» in der «rev. and enlarged edition.») Penguin Books, 2006 ISBN 0-14-303988-1 ISBN 978-0-14-303988-4. Die Seiten 1 bis 136 (teilw.), das berühmte Zitat auf Seite 233 engl. (entspricht S. 347 deutsch) und vor allem das Stichwortverz. sind online lesbar:  — англоязычное издание
 David Cesarani: Becoming Eichmann. Rethinking the Life, Crimes and Trial of a «Desk Murderer» Da Capo, Cambridge MA 2006
 Gary Smith: H.A. revisited: «Eichmann in Jerusalem» und die Folgen ed. suhrkamp, Frankfurt 2000 ISBN 3-518-12135-9
 Walter Laqueur: H. A. in Jerusalem. The Controversy Revisited in: Lyman H. Legters (Hg.): Western Society after the Holocaust Westview Press, Voulder, Colorado USA 1983, S. 107—120
 Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen Aus dem amerikanischen Englisch von Brigitte Granzow (v. d. Autorin überarb. Fassung im Vgl. zur engl. Erstausgabe; neue Vorrede). Seit 1986 mit einem «einleitenden Essay» von Hans Mommsen. Erweiterte Taschenbuchausgabe. Piper, München u. a. 15. Aufl. 2006, 440 Seiten (Reihe: Serie Piper, Bd. 4822- Frühere Aufl.: ebd. Band 308. Diese Ausgabe, zuletzt 2005, liegt der Seitenzählung in diesem Art. zugrunde) ISBN 978-3-492-24822-8 ISBN 3-492-24822-5
 Auszüge: Eichmann and the Holocaust (Reihe: Penguin Great Ideas) Penguin, 2005 ISBN 0-14-102400-3 ISBN 978-0-14-102400-4
 Elisabeth Young-Bruehl: Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit Fischer, Frankfurt 2004, ISBN 3-596-16010-3. S. 451—518. (Aus dem Amerikan.: Hannah Arendt. For Love of the World Yale Univ. Press 1982)
 Julia Schulze Wessel: Ideologie der Sachlichkeit. H. A.s politische Theorie des Antisemitismus Suhrkamp, Frankfurt 2006 (Reihe: TB Wissenschaft 1796) ISBN 3-518-29396-6 Rezension  von Yvonne Al-Taie
 David Cesarani: Adolf Eichmann. Bürokrat und Massenmörder. Propyläen, München 2004
 Steven A. Aschheim (Hg): H.A. in Jerusalem Univ. of Calif. Press, Berkely u.a. 2001 (engl.) ISBN 0-520-22057-9 (Pb.) ISBN 0-520-22056-0
 Dan Diner: Hannah Arendt Reconsidered. On the Banal and the Evil in Her Holocaust Narrative in: New German Critique No. 71 (Spring/Summer 1997) S. 177—190
 Richard J. Bernstein: Did Hannah Arendt Change Her Mind? From Radical Evil to the Banality of Evil in: Hannah Arendt. Twenty Years Later MIT Press, Cambridge, Mass. & London 1996, S. 127—146
 Claudia Bozzaro: H.A. und die Banalität des Bösen Vorw. Lore Hühn. FWPF (Fördergemeinschaft wissenschaftlicher Publikationen von Frauen) Freiburg 2007 ISBN 978-3-939348-09-2 (Gesamtdarstellung des «Bösen» bei Arendt, einschl. Spätwerk)
 Московская Александра Сергеевна: Связь между банальным и радикальным злом в этике Ханны Арендт науч. ж-л "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки" (ISSN 2221-1373), 2014, Выпуск №2-2014.

Примечания

Ссылки 
 Алек Эпштейн. Ханна Арендт и суд над Холокостом — ж-л. Иностранная литература, 2009, № 5.
 Hannah Arendt Papers: Speeches and Writings File Library of Congress, Manuscript Division. Manuscript copy of Eichmann in Jerusalem.
 Ebook of Eichmann in Jerusalem

Публицистика
Документальная литература о Холокосте
Политическая литература
Книги 1963 года
Сочинения Ханны Арендт
Книги издательства «Viking Press»